„БМВ Серия 4“ (BMW 4er) е модел големи автомобили (сегмент D) на германската компания „БМВ“, произвеждан в две последователни поколения от 2013 година.

Моделът заменя вариантите купе и кабриолет на модела „БМВ Серия 3“ и е базиран на неговото второ поколение („F30“), като към гамата е добавен и фастбек седан с 4 врати („Гран Купе“). Той е насочен към пазарна ниша на по-спортно изглеждащи големи автомобили, създадена с въвеждането на „Ауди A5“.

От 2014 година моделът се предлага и във вариант с подобрено поведение с марката „БМВ M4“.

Бележки 

Големи автомобили
Серия 4